Гонка преследования на 10 км среди женщин проходила 16 февраля 2002 года.

Победила Ольга Пылёва, второе место заняла победительница спринта Кати Вильхельм, третье — Ирина Никульчина.

Перед последней стрельбой лидировали Ирина Никульчина, Лив-Грете Пуаре и Магдалена Форсберг, но каждая из них промахнулась по два раза (Пуаре и Форсберг свой второй промах допустили последними выстрелами). Сразу после этой троицы на рубеж пришли почти одновременно Уши Дизль, Пылёва, Кати Вильхельм, Галина Куклева и Андрея Грашич. Точно отстреляли только Пылёва и Вильхельм, а Куклева и Грашич промахнулись последними выстрелами, Дизль допустила три промаха.

Пылёва и Вильхельм ушли лидерами с 4-го рубежа, более 13 секунд им проигрывали Форсберг, Пуаре и Никульчина. На отметке 9,2 км Пылёва выигрывала у Вильхельм уже 5 сек, на 3-4 месте в 13 сек от Пылёвой шли Никульчина и Пуаре, оторвавшиеся на 15 сек от Форсберг. На финише Пылёва уверенно сохранила своё преимущество, выиграв свою первую в карьере олимпийскую медаль, Вильхельм стала второй. а Никульчина смогла опередить Пуаре в борьбе за бронзу.

6-кратная чемпионка мира Форсберг и 8-кратная чемпионка мира Пуаре так и не выиграли за карьеру ни одного олимпийского золота.

Итоги

Ссылки 
 Результат гонки

Биатлон на зимних Олимпийских играх 2002